De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1958/60 werd gehouden op 29 maart en 4 mei 1960. Titelverdediger CF Barcelona nam het op tegen het Engelse Birmingham City.

De heenwedstrijd vond plaats in het St. Andrews Stadium in Birmingham. Het duel eindigde op 0-0. De terugwedstrijd in Camp Nou werd met 4-1 gewonnen door Barcelona. Het mocht voor de tweede keer op rij de Jaarbeursstedenbeker in ontvangst nemen.

Beide finalewedstrijden werden gefloten door de Belgische scheidsrechter en oud-voetballer Lucien Van Nuffel.

Wedstrijdgegevens

1960
Birmingham City FC
FC Barcelona
Jaarbeurs
Sportevenement in Birmingham
Jaarbeurs
Sportevenement in Barcelona